Блохин, Владимир:
 Блохин, Владимир Александрович (род. 1983) — российский самбист.
 Блохин, Владимир Алексеевич (род. 1934) — генерал-лейтенант, начальник Центрального управления ракетного топлива и горючего МО СССР.
 Блохин, Владимир Иванович (1922—2013) — бывший советский спортивный функционер, офицер МВД СССР, отец Олега Блохина.
 Блохин, Владимир Николаевич (1897—1975) — советский учёный-медик.